Bürgersee ist ein Orts- und ein Gewässername:
 Bürgersee, bis 1938 Baginsken, Ort der Stadt Liebemühl, Kreis Osterode, Ostpreußen, seit 1945: Bagieńsko, Dorf der Gmina Miłomłyn, Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Bürgersee (Kreis Osterode), See im Kreis Osterode, Ostpreußen, seit 1945: Jezioro Bagieńsko (auch: Jezioro Blejczak) in der Gmina Miłomłyn, Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Deutschland:
 Bürgersee, Binnengewässer in Penkun, Kreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Bürgersee (Fürstenberg/Havel), See bei Fürstenberg/Havel, Kreis Oberhavel, Brandenburg
 Bürgersee (Kirchheim unter Teck), See bei Kirchheim unter Teck, Kreis Esslingen, Baden-Württemberg